Мари Маллен () — ирландская актриса театра и кино.

Биография 
Мари Маллен родилась в 1953 году в Ирландии. Замужем за актёром Шоном Макгинли, воспитывает двоих детей.

Является сооснователем «Druid Theatre Company» вместе с театральным режиссёром Гэрри Хайнсом и актёром Миком Лэлли.

В 1998 году Мари получила премию «Тони» в категории «Лучшая женская роль в пьесе» («The Beauty Queen of Leenane»), а также премию «Obie». С 2001 года играет в театре «Abbey Theatre».

Фильмография

Примечания

Ссылки